Массовое убийство в Райняйском лесу — убийство 70-80 заключенных тельшяйской тюрьмы в лесу около города Тельшяй в ночь с 24 на 25 июня 1941 года. В Литве считают, что его совершили НКВД при помощи Красной Армии. Среди убитых был литовский офицер Владас Петронайтис, которого жестоко пытали после ареста.

Вскоре после создания еврейского гетто возле фермы Райняй недалеко от города в лесу нашли 74 (по другим данным 79) тела, которые опознаются как заключенные тюрьмы города Тельшяй, убитые 24-25 июня 1941 года. По одной версии они были убиты сотрудниками НКВД, по другой версии сотрудниками НКВД и военнослужащими РККА. И СССР, и нацистская Германия использовали убийство в своей пропаганде, причём Третий Рейх пытался разжигать с его помощью антисемитские настроения.

После войны 
В 1944 году территория Литвы вновь перешла под контроль СССР. С 1988 года массовое убийство вновь стали обсуждать. В 2001 году, уже после распада СССР, в Литве за Райняйский лес был заочно приговорён к пожизненному заключению П. П. Расланас. В следующем году он скончался в России. Ещё несколько подозреваемых перебрались в Россию и Израиль.

См. также 
 Расстрелы заключённых НКВД и НКГБ (1941)

Примечания 

Массовые казни
1941 год в Литве
НКВД
Июнь 1941 года